Виноградская 
 Виноградская, Голда Евгеньевна (род. 1974) — украинский модельер и общественный деятель. 
 Виноградская, Катерина (Тисова; 1892—1973) — советская актриса, писательница, киносценарист, педагог.
 Виноградская, Софья Семёновна (1901—1964) — советский писатель и журналист, автор мемуаров.